Lipovník può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
Lipovník, comune del distretto di Rožňava, nella regione di Košice
Lipovník, comune del distretto di Topoľčany, nella regione di Nitra